Luis Cruz Martínez puede referirse a:

 Luis Cruz Martínez, héroe chileno.
 Club Deportivo Luis Cruz Martínez, club de fútbol de Chile.
 Liceo Luis Cruz Martínez, establecimiento educacional de Curicó, Chile.
 Avenida Teniente Luis Cruz Martínez, artería vial del sector poniente de Santiago de Chile.